16. etape af Vuelta a España 2018 var en enkeltstart fra Santillana del Mar til Torrelavega 11. september 2018. 

Rohan Dennis vandt etapen.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Kombinationskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

16